J2 (televisiezender), de Standaardkantonese televisiezender  van TVB
 J-League 2, de voetbalcompetitie  in Japan
 Sectie 2, een onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht.